Strada statale 39 – strada statale polacca
 Strada statale 39 del Passo di Aprica